Образцово — деревня в Ржевском районе Тверской области. Относится к сельскому поселению „Победа“, до 2006 года была центром Образцовского сельского округа.

Находится на левом берегу реки Холынка, в 5 километрах к северу от города Ржева. Рядом, через речку, деревня Полунино.

Население по переписи 2002 года — 158 человек (77 мужчин, 81 женщина).

История 

В 1859 году в 5 верстах от города Ржева, на торговом тракте Ржев—Торжок, при реке Холынке значится владельческая усадьба Федяево (Новопетровское) с 24 жителями. Владельцы усадьбы в 1858 году — Свечины Александр, Владимир и Пётр Алексеевичи. В имение также входили деревни Галахова, Полунина, Раменье, Ченцова.

В начале XX века Федяево — владельческая усадьба, после Октябрьской революции на месте усадьбы — деревня Федяево Тимофеевской волости Ржевского уезда, в 1930-е годы усадьба (деревня) исчезла.

Во время Великой Отечественной войны были уничтожены и все окружающие деревни. Вокруг соседней деревни Полунино в 1942 году проходили пожалуй самые кровопролитные бои в истории Второй Мировой войны. После войны деревни стали возрождаться. Рядом с Полунино, чуть южнее бывшей усадьбы Федяево, возникла новая деревня названная Образцово. В 1964 году в Образцово из Полунина переведен центр сельсовета, в 1980-е годы из Зеленькино (в черте Ржева) переведена центральная усадьба совхоза «25 лет Комсомолу». В это время построено 10 одноквартирных коттеджей, 20 двух-, четырёх- и двенадцатиквартирных домов.

В 1997 году в Образцово 73 хозяйства, 199 жителей; администрация сельского округа, правление ТОО «25 лет Комсомолу», животноводческие фермы, механические мастерские, детсад, клуб, медпункт, столовая, баня, магазин.

Примечания

Ссылки 
 Электронный энциклопедический справочник «Тверская область»
 Тверская усадьба

Населённые пункты Ржевского района